Лос Хардинес има више значења:

 Лос Хардинес (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Хардинес (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику